Attilio Micheluzzi (1930-1990), auteur italien de bande dessinée ;
  (1886-1973), acteur italien ;
  (1900-1976), alpiniste italien ;
  (1923-1991), acteur italien.

C'est aussi un prix littéraire, le Prix Micheluzzi, nommé en l'honneur d'Attilio Micheluzi et qui récompense des auteurs de bandes dessinées.

Patronyme italien